Świątecki (forma żeńska: Świątecka; liczba mnoga: Świąteccy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 522 osoby.

Znane osoby noszące nazwisko Świątecki 
 Antoni Świątecki (1922–1992) – inżynier budownictwa, docent Politechniki Warszawskiej, żołnierz Armii Krajowej  
 Grażyna Świątecka  (ur. 1933) – lekarka, Dama Orderu Orła Białego 
 Jan Świątecki (1894–1940) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej 
 Krystyna Świątecka (ur. 1957) – wokalistka poezji śpiewanej
 Marek Świątecki (1956–2021) – malarz, scenograf, animator kultury 
 Piotr Świątecki (ur. 1958) – prawnik, inżynier i urzędnik państwowy 
 Władysław Świątecki (1895–1944) – kapitan pilot Wojska Polskiego, inżynier, wynalazca 
 Władysław Świątecki (1926–2009) – fizyk teoretyk specjalizujący się w fizyce jądrowej

Przypisy 

Polskie nazwiska